Razgrad peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Разград) :
Razgrad, ville bulgare de l'obchtina de Razgrad, située dans l'oblast de Razgrad ;
Razgrad, village bulgare de l'obchtina de Valtchedram, situé dans l'oblast de Montana.